Harlekin eller Harlequin kan syfta på:

 Harlekin – en klassisk clown-figur
 Harlekin – spelkortet Killen i ett kortspel, se kille
 Harlequin – kanadensisk utgivare av kiosklitteratur
 Harlequin (musikgrupp) – ett punkband från Mariestad
 Harlequin (popgrupp) – deltog i melodifestivalen 1978
 Harlequin F.C. – ett rugbylag i London
 Harlequin icthyosis – en mycket sällsynt hudsjukdom

Se även
 Arlequins frieri – en svensk film från 1915